«Что-то с телефоном» — короткометражный художественный фильм, снятый в 1979 году режиссёром Константином Осиным на киностудии Мосфильм по мотивам фантастического рассказа Кира Булычёва «Можно попросить Нину?».

Сюжет 
В квартире Вадима Николаевича собрались гости встретить весёлой компанией Новый год. Хозяин квартиры безуспешно пытается дозвониться своей знакомой Нине. Он, набирая номер, попадает к девочке, которую тоже зовут Нина. Её ответы кажутся Вадиму Николаевичу странными, пока он не понимает, что каким-то необыкновенным образом разговаривает с ребёнком из Москвы 1942 года.

Вспомнив своё голодное военное детство, герой рассказывает девочке, что в одном из московских дворов в Трубниковском переулке она может найти хлебные карточки, которые он обронил, играя с ребятами.

На следующий день Вадим Николаевич по старому телефонному справочнику узнал адрес девочки и пошёл к ней, сам не понимая, что ему можно ждать от этой встречи. Искомый им дом оказался снесён при прокладке Нового Арбата, но ему удалось установить, что Нина переехала на Юго-Запад и найти её квартиру.

Дверь ему не открыли. Вышедшая на лестничную клетку соседка сказала, что Нина Фролова с мужем уехала. Когда женщина узнала имя гостя, она вынесла оставленное для него письмо. Вадим Николаевич понял, что Нина все эти годы ждала его визита.

В ролях 
 Анатолий Грачёв — Вадим Николаевич
 Ия Арепина — мать Вадима
 
В эпизодах:

 Тамара Логинова — соседка Нины Сергеевны
 Людмила Марченко — гостья
 Татьяна Ронами — Нина
 Елена Фетисенко — гостья
 Светлана Швайко — гостья
 Валериан Виноградов — гость
 Михаил Кислов — гость
 Михаил Чигарёв — гость

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анатолий Гребнев
 Режиссёр-постановщик: Константин Осин
 Оператор-постановщик: Роман Веселер
 Композитор: Сергей Павленко
 Художник-постановщик: Анатолий Пластинкин
 Режиссёр: В. Тиунова
 Оператор: А. Бондаренко
 Звукооператор: С. Литвинов
 Художник по костюмам: Г. Жекулина
 Художник-гримёр: М. Агафонова
 Монтажёр: С. Дорофеева
 Редактор: В. Хотулев
 Музыкальный редактор: А. Лаписов
 Комбинированные съёмки:
 Оператор: В. Якубович
 Художник: И. Иванова
 Ассистенты режиссёра: П. Шевкуненко, А. Лебедь
 Ассистент оператора: Н. Журавлёв
 Директор: Валентин Маслов

Литературная основа 
Фильм снят по рассказу 1973 года.

В рассказе герой, набирая номер, попадает из декабря 1972-го в октябрь 1942-го, время идёт на четыре часа раньше, девочка живёт на Сивцевом Вражке, дом 15/25 — этот дом реально существует; на Сивцевом Вражке прошло детство писателя, здесь же разворачивается действие его фантастической повести «Сто лет тому вперёд» об Алисе Селезнёвой — «Гостье из будущего».

Благодаря опосредованному анализу переживаний Нины и Вадима Николаевича (телефонный разговор) автор ограничивает роль конкретного повествователя, создавая емкий подтекст и предельно усиливая драматичность новеллы. Трагедию Нины, голодающей маленькой москвички, подчеркивают картины мирной жизни Вадима Николаевича.

В композиции новеллы предельно экономно используются художественные средства. Среди них особое место принадлежит художественной детали. Холодильник, наполненный продуктами питания, переносный телефон Нина воспринимает как нечто совершенно невозможное и несуществующее. Её неожиданный вывод, что Вадим Николаевич более голодный, чем она, дополнительно усиливает трагизм положения героини.

В финале «Можно попросить Нину?» отсутствует морализаторская сентенция. Её заменяет фантастическое, которое, хотя и способствует выявлению авторского замысла, не дает читателю готовых способов интерпретации произведения, апеллируя к его воображению и жизненному опыту.

См. также 
По тому же рассказу в 1987 году был выпущен Молодежной редакцией ленинградского телевидения ещё один короткометражный фильм — Разновидность контактов. В 2016 снята короткометражная экранизация «Можно попросить Нину?» с Семёном Стругачёвым в главной роли. А в 2020 году вышел ещё один короткометражный фильм «Временная связь», в котором главную роль сыграл Сергей Пускепалис.

Примечания

Источники 
 

Короткометражные фильмы СССР 1979 года
Короткометражные фильмы студии «Мосфильм»
Научно-фантастические фильмы СССР
Фильмы о путешествиях во времени
Короткометражные фильмы на русском языке
Экранизации произведений Кира Булычёва
Фильмы о Москве
Новогодние фильмы СССР